Szamosbecs település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Tiszabecs település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében